Příjmení Waddell nese více různých osobností:

 Justine Waddell (* 1976) – jihoafrická herečka
 Rob Waddell (* 1975) – novozélandský veslař
 William Waddell (1921–1992) – skotský fotbalový útočník